La rééducation peut se référer :
 à la réhabilitation en général, physique, psychique ou sociale ;
 à la rééducation fonctionnelle en médecine physique et de réadaptation :
en kinésithérapie (rééducation par le mouvement),
en podologie (rééducation du pied et de ses interactions avec l'appareil locomoteur),
en ergothérapie (rééducation par l'activité),
en psychomotricité (rééducation des fonctions motrices en lien avec la psychologie),
en orthophonie (rééducation du langage),
en orthoptie (rééducation de la vision),
en électrothérapie (rééducation par la stimulation électrique),
 au lavage de cerveau ;
 à un métier d'enseignant spécialisé :
les aides spécialisées à dominante rééducative au sein de l'Éducation nationale en France,
les spécialistes de l'activité physique adaptée à la santé (APA-S),
 à la rééducation par le travail (Laojiao) en République populaire de Chine ;
  est un single du groupe .